Palomares del Río kan syfta på:

Spanien 

 Palomares del Río (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Palomares del Río (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla,